HMS „Africaine” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Africaine” – ex-francuska 40-działowa fregata V rangi (ang. fifth-rate) typu Preneuse z końca XVIII wieku, zdobyta w 1801 roku
 HMS „Africaine” – 46-działowa fregata V rangi z lat 20. XIX wieku

Zobacz też 
 HMS „Africa”

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów